Сольє́-Віль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південний схід від Парижа, 60 км на схід від Марселя, 12 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 939 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2416,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сольє-Віль на сайті французького Національного інституту географії
 Сольє-Віль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сольє-Віль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сольє-Віль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сольє-Віль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар